Deuce kan henvise til:

Personer 
 Deuce (musiker) (født 1983) – amerikansk rapper, musikproducer og guitarist
 Deuce (wrestler) (født 1971) – amerikansk wrestler

Musik 
 Deuce (sang) – sang af Kiss fra albummet Kiss, 1974
 Deuce (band) – britisk popband

Album 
 Deuce (Rory Gallagher-album), 1971
 Deuce (Kurtis Blow-album), 1981
 Deuce (The D.O.C.-album), 2003
 Deuce (Korn DVD), 2002
 Deuce (Beautiful Creatures-album), 2005